Прэахвихеа (Пра Вихеар, Прасат Прэахвихеа,  [pra: sa: t preəh viʔhiə]) — храмовый комплекс Кхмерской империи, посвящён богу Шиве, объект территориального спора между Камбоджей и Таиландом. Памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО с 7 июля 2008 года. 6 февраля 2011 года храм был повреждён во время артиллерийского обстрела армией Таиланда, возникшего при пограничном столкновении Камбоджи и Таиланда.

История 

Прэахвихеа начал строить Яшоварман I в 893 году, он возвёл храм Шивы Шикхарешвары («Бога Вершины»). Последующие короли Кхмерской Империи, в том числе Сурьяварман II и его духовный наставник и советник Дивакарапандита, восстановили старые и построили новые сооружения.

В 1904 Франция попросила короля Таиланда вернуть три оккупированные столетиями провинции Камбоджи, в том числе одну из тех провинций, в которой находится символ Камбоджи и величия Кхмерской империи — Ангкор-Ват.

В 1907 году провинции были возвращены Камбодже, входившей на тот момент в колониальные владения Франции — Французский Индокитай.

Во время Второй мировой войны Таиланд занял сторону фашистской Германии и милитаристской Японии. Правительство Японии пообещало королю Таиланда, что окажет всяческое содействие в территориальных спорах с Французским Индокитаем — это послужило началом Франко-тайской войны 1940-41 гг.

Однако, всё закончилось, практически не начавшись, — колониальное правительство Французского Индокитая, ради своего же спасения, принимает сторону режима Виши, и фактически становится союзником Японии и Таиланда.

9 ноября 1953 года Королевство Камбоджа получает независимость от Франции, и многовековой территориальный конфликт получает новый виток.

В 1954 году тайская армия оккупирует территорию храма, но по постановлению Международного Суда в 1959 году вынуждена отвести свои войска к границе 1907 года. В свою очередь, тайские власти отказались произвести демаркацию границы. Таиланд с решением суда не согласился.

В то время главным защитником памятников Камбоджи был Анри Маршаль, учёный с мировым именем. На его мнение в основном и опиралось решение Международного Суда.

В 1975 году «красные кхмеры» во главе с Пол Потом заняли Пномпень, выбив оттуда проамериканское правительство «Кхмерской Республики». Защитники старого режима отступили к тайской границе, в т.ч. к Прэахвихеа. Когда красные кхмеры всё-таки взяли гору штурмом, сторонники Кхмерской Республики покинули храм и сдались властям Таиланда. Затем коммунисты выламывали фрагментами инкрустированные резьбой стены и продавали их в Таиланд, а уже из Таиланда они расходились по всему миру.

Война 1978—79 гг. покончила с «красными кхмерами» в Пномпене, но не в районе Прэахвихеа — вьетнамцы взять храм не смогли, и его окрестности до середины 90-х гг. XX века контролировали партизаны «красных кхмеров».

В 1979 году правительство Криангсака Чамаманана депортирует из Таиланда тысячи кампучийских беженцев. На автобусах их привозят в Прэахвихеа, после чего насильно спускают с обрыва на кампучийской стороне. Число людей, погибших при этой «операции» (в т.ч. при переходе по минным полям), неизвестно.

7 июля 2008 г. храмовый комплекс Прэахвихеа был признан памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО. Данное решение привело к росту напряжённости в регионе, что вызвало вооружённые столкновения между Таиландам и Камбоджей, оспаривающие свои права на Прэахвихеа.

После этого перестрелки между сторонами произошли и в следующем году. Лишь в 2010 году при этом не было погибших.

После столкновений в феврале 2011 года, когда комплекс подвергся частичному разрушению, премьер-министр Камбоджи попросил ООН ввести в зону конфликта миротворческие войска. Очередное обострение ситуации началось в апреле 2011 года.

Географическое положение 
По нынешнему разделению, к храму можно подойти со стороны границ двух стран, как Таиланда, так и Камбоджи, но если со стороны Таиланда можно просто подойти к нему, то со стороны Камбоджи придётся преодолевать гору высотой более 30 м. До 2003 года со стороны Камбоджи не имелось даже тропинки.

Архитектура 
Храм имеет осевую планировку, по оси с севера на юг.
Восходящая дорога длиной 788 метров проходит 5 гопур, соединённых друг с другом лестницами и аллеями для шествий (прообраз горы Меру).
1-ю лестницу длиной 76,8 метров некогда охраняли изваяния львов, составляют 162 ступеньке вырезанный в камне и ведущей к платформе шириной в 30 метров и обрамлённой нагами.
5-я гопура, крестообразное строение ведёт ко 2-й дороге, длиной 267 м, которая проходит между 2-я рядами из 65 колонн, в виде стилизованных бутонов лотосов, ведёт к лестнице, к 4-й гопуре.
Ещё одна дорога, длиной 150 м, обрамлённая 35 колоннами ведёт к третьей, самой большой гопуре на территории комплекса. Её обрамляют два прямоугольных здания. 
Эти здания включают галереи и удлинённые залы, за что получили названия дворцов. Их фасады играют роль своего рода крыльев, создавая внушительный фасад протяжённость 99 м.

Решение Международного суда 
Международный суд ООН в 1962 году в решении по вопросу между Камбоджей и Таиландом о храме Преах Вихеар применил принцип эстоппель, отклонив ссылку Таиланда на неправильность карты, устанавливающей границу между государствами в районе храма, на том основании, что на протяжении 15 лет Таиланд не заявлял об этом и, более того, пользовался выгодами, которые это ему давало.

См также 
 Камбоджийско-тайский пограничный конфликт (2008)
 Камбоджийско-тайский пограничный конфликт (2009)
 Камбоджийско-тайский пограничный конфликт (2011)

Примечания 

Индуистские храмы Камбоджи
Всемирное наследие в Камбодже
Спорные территории на Дальнем Востоке
Демилитаризованные зоны